1. etape af Giro d'Italia 2021 var en 8,6 km lang , som køres den 8. maj 2021 med start og mål i .

Den italienske verdensmester i enkeltstart Filippo Ganna fra  vandt etapen, og kom i løbets lyserøde førertrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01
Sport i Torino